Albion – historyczna nazwa wysp brytyjskich
 Albion – polska grupa rockowa
 Albion – gra cRPG wydana przez firmę Blue Byte
 Albion – operacja morsko-lądowa wojsk niemieckich w 1917 roku
 Albion – brytyjskie przedsiębiorstwo motoryzacyjne, funkcjonujące pod nazwami Albion Motor Car Company oraz Albion Motors
 Albion – singel angielskiej grupy Babyshambles

Miejscowości w USA:
 Albion – miasto w stanie Idaho, w hrabstwie Cassia
 Albion – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Edwards
 Albion – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Noble
 Albion – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Marshall
 Albion – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Mendocino
 Albion – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Kennebec
 Albion – miasto w stanie Michigan, w hrabstwie Calhoun
 Albion – miasto w stanie Nebraska, w hrabstwie Boone
 Albion – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Oswego
 Albion – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Orleans
 Albion – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Orleans
 Albion – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Pushmataha
 Albion – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Erie
 Albion – miejscowość w stanie Waszyngton, w hrabstwie Whitman
 Albion – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Dane
 Albion – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Jackson
 Albion – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Trempealeau

Gminy w USA:
 Albion (ang. Albion Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie White
 Albion (ang. Albion Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Noble
 Albion (ang. Albion Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Butler
 Albion (ang. Albion Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Howard
 Albion (ang. Albion Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Barton
 Albion (ang. Albion Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Reno
 Albion (ang. Albion Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Republic
 Albion (ang. Albion Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Kennebec
 Albion (ang. Albion Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Calhoun
 Albion (ang. Albion Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Wright
 Albion (ang. Albion Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Orleans
 Albion (ang. Albion Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Oswego
 Albion (ang. Albion Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Dickey
 Albion (ang. Albion Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Dane
 Albion (ang. Albion Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Jackson
 Albion (ang. Albion Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Trempealeau

Zobacz też